Alfriston – parrocchia civile dell'East Sussex (Regno Unito)
 Alfriston – sobborgo di Auckland (Nuova Zelanda)